НББ (Новая Баскетбольная лига Бразилии, ) — высший дивизион системы баскетбольных лиг Бразилии. В соревновании принимают участие 15 клубов.

Первый чемпионат Бразилии был проведён в 1965 году. В 2008 году Бразильской конфедерацией баскетбола была создана Новая баскетбольная лига Бразилии (НББ).

Действующий чемпион — Фламенго.

Чемпионы

Команды-участницы сезона 2018/19

Ссылки 
 Официальный сайт

Соревнования по баскетболу в Бразилии
Национальные баскетбольные чемпионаты
Чемпионаты Бразилии